Lehtosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lehtosaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,67, long 29,14), 
 Lehtosaaret (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,25, long 29,44), 
 Lehtosaaret (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,25, long 29,65), 
 Lehtosaaret (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Lehtosaaret (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Lehtosaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,95, long 31,03), 
 Lehtosaaret (ö i Mellersta Finland, Jämsä), 
 Lehtosaaret (ö i Kajanaland, Kajana), 
 Lehtosaaret (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,78, long 27,92), 
 Lehtosaaret (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Lehtosaaret (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,27, long 29,79), 
 Lehtosaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,90, long 30,75), 
 Lehtosaaret (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 63,96, long 30,09), 
 Lehtosaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,95, long 30,16), 
 Lehtosaaret (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,15, long 30,75), 
 Lehtosaaret (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Lehtosaaret (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Lehtosaaret (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,17, long 26,96), 
 Lehtosaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,86, long 29,41), 
 Lehtosaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,93, long 29,33), 
 Lehtosaaret (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 

Robotskapade Finlandförgreningar